Brugnatelli ist der Familienname von

 Gaspare Brugnatelli (1795–1825), Sohn von Luigi Valentino Brugnatelli und Nachfolger als Chemieprofessor in Pavia
 Luigi Brugnatelli (1859–1928), Mineraloge und Namensgeber des Minerals Brugnatellit
 Luigi Valentino Brugnatelli (1761–1818), italienischer Chemiker
 Vermondo Brugnatelli (* 1953), italienischer Linguist, Essayist und Universitätsprofessor

Andere Bedeutung
 Collegio Castiglioni-Brugnatelli, älteste Universität in Pavia (gegründet 1429)